Микола Костинюк (Mikołaj Kostyniuk, *19 грудня 1908 року, Чернівці, Буковина — †6 жовтня 1975, Варшава) — польський ботанік і геолог, спеціаліст в області палеоботаніки. В 1927—1932 навчався на факультеті математики та природничих наук Львівського університету. В 1960—1962 працював деканом факультету геології Варшавського університету.

Основні праці 
 1938, Analiza pyłkowa dwóch torfowisk z okolicy Rudek i Sambora, Космос (журнал), A, 63, zesz. III, str. 393-412, Lwów.
 1939, Trzeciorzędowe drewna i pyłki z Mazowsza i Wołynia, Kosmos, A, 64, zesz. I, str. 109-117, Lwów.
 1950, Szczątki drewna szpilkowych plioceńskiej flory z Krościenka, Робота Вроцлавського наукового товариства, B, 22, str. 1-57, Wrocław.
 1951, Paleobotanika (skrypt), 228 str., PZWS, Wrocław.
 1952, (wspólnie z W. Szaferem), Zarys paleobotaniki, 205 str., wyd. 1, PWN, Warszawa.
 1955, Coniferous woods of the Pliocene flora of Krościenko in Poland, C. r. Soc. Sc. Lettr. Wrocław, 4, no 4, 30 pp., Wrocław.
 1961, (wspólnie z E. Marczakiem), Nasze rośliny chronione, Вроцлавське наукове товариство, 202 str., Wrocław.
 1962, (wspólnie z W. Szaferem), Zarys paleobotaniki, 302 str., wyd. 2, PWN, Warszawa.
 967, Pnie drzew iglastych z górnego pokładu węgla brunatnego w Turowie, Робота Музей Землі, 10, str. 3-96, Warszawa.

Бібліографія 
 Ziembińska-Tworzydło M., 1976, Mikołaj Kostyniuk 1908-1975, Щорічник Польського геологічного товариства, vol. XLVI – 4, str. 585-590, Kraków.

Уродженці Чернівців
Померли у Варшаві
Польські ботаніки
Польські геологи
Палеоботаніки
Щорічник Польського геологічного товариства
Науковці Вроцлавського університету
Науковці Львівського університету
Викладачі Варшавського університету